Helle är ett namn som kan användas både som förnamn och efternamn. Även om enstaka män burit namnet som förnamn, räknas det som ett kvinnonamn.

Kvinnor med förnamnet Helle
 Helle (mytologi) – person i grekisk mytologi

 Helle Fagralid (född 1976), dansk skådespelare
 Helle Helle (född 1965), dansk författare
 Helle Høpfner Nielsen (1929–2013), dansk-svensk psykolog
 Helle Klein (född 1966), svensk journalist och präst
 Helle Stangerup  (1939–2015), dansk författare
 Helle Thorning-Schmidt (född 1966), dansk statsminister
 Helle Virkner (1925–2009), dansk skådespelare och teaterchef

Män med förnamnet Helle
 Helle Winther (1922–2005), svensk barnskådespelare

Personer med efternamnet Helle
 Esko Helle (1938–2014), finländsk politiker
 Helle Helle (född 1965), dansk författare
 Siri Helle (född 1991), svensk psykolog och författare
 Veikko Helle (1911–2005), finländsk politiker

Förnamnsförgreningssidor
Efternamnsförgreningssidor
Kvinnonamn
Efternamn